Horst Ruprecht ist der Name folgender Personen:

* Horst Ruprecht (Pädagoge) (1923–2013), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer 
 Horst Ruprecht (Regisseur) (* 1938), deutscher Regisseur